angélique, angelica, a barokk zene korában megjelenő pengetős hangszer
 Angélique, Jacques Ibert operája
 Angélique, Carlos Roque képregénysorozata
 Angélique, Anne Golon történelmi regénysorozata
 Angélique, francia romantikus filmsorozat, 1964–1968, Anne Golon regényeiből, rendező Bernard Borderie:
 Angélique, az angyali márkinő, 1964.
 A csodálatos Angélique, 1965.
 Angélique és a király, 1966.
 A legyőzhetetlen Angélique, 1967.
 Angélique és a szultán, 1968.
 Angélique, Pascal Latil rendezte kisjátékfilm, 2012.
 Angélique, Ariel Zeitoun rendezte francia kalandfilm, 2013.

Jegyzetek